De Adeccoligaen 2005 was het negende seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen (1. divisjon) waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 10 april en eindigde op 30 oktober 2005. Topscorer werd Daniel Nannskog van kampioen Stabæk Fotball met 27 treffers. De competitie luisterde met ingang van dit seizoen naar de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de nieuwe hoofdsponsor: uitzendbureau Adecco.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Stabæk Fotball en Sandefjord promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Aalesunds FK en FK Bodø/Glimt.
 Moss FK verliest in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Molde FK, waardoor beide clubs komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen als dit seizoen.
 FK Mandalskameratene, Skeid, Tønsberg en Alta degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Molde FK handhaaft zich en speelt ook in 2006 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
'''Stabæk Fotball
Jon Knudsen, Espen Isaksen, Jørgen Pettersen, Mike Kjølø, Tom Stenvoll, Morten Skjønsberg, Christian Holter, Inge André Olsen, Christian Tanum, Bjørnar Holmvik, Markus Karlsson, Joakim Persson, Henning Hauger, Jesper Jansson, Mads Jørgensen, Torbjørn Melhuus, Christian Sund, Branimir Poljac, Tommy Stenersen, Mads Clausen, Alanzinho, Veigar Páll Gunnarsson, Daniel Nannskog, Thomas Finstad, Eirik Markegård en Trond Haugstad. Trainer-coach: Jan Jönsson.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2005
Noors voetbalelftal in 2005

2005
Competitievoetbal 2005